Wegelius ist der Familienname folgender Personen:

 Charly Wegelius (* 1978), britischer Radrennfahrer
 Jakob Wegelius (* 1966), schwedischer Kinderbuchautor und -illustrator
 Kristiina Wegelius (* 1960), finnische Eiskunstläuferin
 Magnus Wegelius (1884–1936), finnischer Sportler
 Martin Wegelius (1846–1906), finnischer Komponist und Musikpädagoge